Tuta (Boyacá), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
Tuta (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie tastermotten
Tuta (voetballer), een Braziliaans voetballer
Frederik Tuta, markgraaf van Landsberg (1285-1291)